Колонешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Колонешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративний центр комуни Колонешть.
 Колонешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Колонешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Колонешть.